Új hullám (New Wave) a filmművészetben
 Új hullám (Nouvelle Vague) 1990-es francia film Jean-Luc Godard rendezésében
 Új hullám (New Wave) a zenében
 Új hullám (New Wave) az irodalomban
 Új hullám (New Wave) a képzőművészetben